Батпакты — название населённых пунктов в Казахстане:
 Батпакты — село в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.
 Батпакты — село в Осакаровском районе Карагандинской области.